Biografies:
 Santa Anna, dona de Joaquim amb qui fou mare de Maria (mare de Jesús).
 Anna (profetessa), dona present a la presentació de Jesús al temple de Jerusalem.
 Antonio López de Santa Anna (1794 – 1876), conegut simplement com a Santa Anna, militar i president de Mèxic.
 Edificis:
 Santa Anna de Barcelona, església i monestir del  situat prop de la plaça de Catalunya de Barcelona.
 Santa Anna de Montadó o Santa Anna i sant Martí, església romànica d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
 Santa Anna de l'Hostal Roig o de Montllor, antiga capella de Sant Salvador de Toló.
 Ermita de Santa Anna de Castellvell del Camp, ermita al cim del turó de Santa Anna a Castellvell del Camp (Baix Camp).
 Santa Anna de Calladrons, ermita situada a Calladrons, al municipi de Benavarri (Ribagorça).
 Ermita de Santa Anna de Catí, edifici religiós a Catí (Alt Maestrat, País Valencià).
 Santa Anna de Claret, ermita al sud-est de la vila de Santpedor (Bages).
 Ermita de Santa Anna (Sucaina), temple de la vila de Sucaina (Alt Millars).
 Santa Anna de Montornès, ermita gòtica del s. XIV i antic monestir agustinià al municipi de Montblanc (Conca de Barberà).
 Santa Anna de Passerell
 Santa Anna de la Cabanya
 Santa Anna de Sort
 Església de Santa Anna (Varsòvia)
 Orografia:
 Cala de Santa Anna, platja entre el port de Blanes i la cala de sa Forcanera (la Selva, Catalunya).
 Turó de Santa Anna, turó de la vila de Castellvell del Camp (Baix Camp).
 Coll de Santa Anna, serra situada al municipi de Tivissa (Ribera d'Ebre).
 Miscel·lània:
 Escola Santa Anna, centre educatiu del districte de la dreta de l'Eixample de la ciutat de Barcelona.
 Germanes de la Caritat de Santa Anna, congregació religiosa femenina.
 Pantà de Santa Anna, embassament de la Noguera Ribagorçana que abasta els termes de Castellonroi i Valldellou (la Llitera, Aragó) i Os de Balaguer (Noguera, Catalunya).